Spring Hill Cemetery steht für folgende Friedhöfe in den Vereinigten Staaten:

 Spring Hill Cemetery (Tennessee) in Nashville

im NRHP gelistete Objekte:
 Spring Hill Cemetery (Massachusetts) in Marlborough, NRHP-Nr. 04001114
 Spring Hill Cemetery Historic District in Charleston, West Virginia, NRHP-Nr. 85003360